Kildare (Oklahoma), een plaats in de Amerikaanse staat Oklahoma
Kildare (Ierland), een stad in Ierland
County Kildare, een graafschap van Ierland
Dr. Kildare, een Amerikaanse dramaserie